Tenochtitlan oder Tenochtitlán bezeichnet:

 Tenochtitlan, Hauptstadt des Reiches der Azteken
 Tenochtitlan (Band), Musikgruppe aus Russland
 San Lorenzo Tenochtitlan, ein Fundort der Olmekenkultur im mexikanischen Bundesstaat Veracruz
 Tenochtitlán (Chiapas), Ort im mexikanischen Bundesstaat Chiapas
 Tenochtitlán (Minatitlán), Ort im mexikanischen Bundesstaat Veracruz
 Tenochtitlán (Tenochtitlán), Ort im mexikanischen Bundesstaat Veracruz
 Municipio Tenochtitlán, Verwaltungseinheit im mexikanischen Bundesstaat Veracruz